Авдиевский — фамилия; имеет женскую форму Авдиевская.
 Авдиевский, Анатолий Тимофеевич (1933—2016) — советский украинский хоровой дирижёр, композитор, педагог.
 Авдиевский, Сергей Макарович (1940—2022) — советский и украинский спортсмен, тренер по боксу, заслуженный тренер СССР.